Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Ouest se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Ouest est composé en 1893 des communes suivantes : Cappelle-la-Grande, Dunkerque-Ouest, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer.

Contexte 
Le Conseil d'Etat ayant décidé d'annuler les élections cantonales de 1892, Charles Lalou conseiller général sortant se représente face à lui Alfred Petyt Président de la Chambre de Commerce de Dunkerque.

Résultats 

 Conseiller général sortant : Charles Lalou (Boulangiste)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer
1893-04
1893-04
1893-04
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Ouest